USS Ringgold peut faire référence aux navires suivants de la marine américaine (United States Navy), en l'honneur du contre-amiral Cadwalader Ringgold (1802–1867):
 , était un destroyer de classe Wickes, lancé en 1918. En 1940, il a été transféré à la Royal Navy et rebaptisé HMS Newark. Il a été mis au rebut en 1947.
 , était un destroyer de classe Fletcher, lancé en 1942, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1959, il a été transféré à la marine allemande et rebaptisé Z-2. En 1981, il a été transféré à la marine grecque et rebaptisé Kimon. Il a été mis au rebut en 1993.

Ringgold